Поградец:

 Поградец — город в Восточной Албании, центр округа Поградец в области Корча.
 Поградец — один из 36 округов Албании, расположенный на востоке страны.